Хоровлу () — село в составе одноимённой административно-территориальной единицы Джебраильского района Азербайджана, расположенное на равнине, в 8 км к востоку от города Джебраил.

Этимология 
Согласно «Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана», название села происходит от названия села Хоров в Иранском Азербайджане, выходцы из которого, переселившись сюда в XIX веке, и основали село.

История 
В годы Российской империи село входило в состав Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии. По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» в селе Гаровлу Гаровлинского сельского округа было 184 дыма и проживало 894 азербайджанца (указаны как «татары»), которые были крестьянами.

В советские годы село входило в состав Гаровлинского сельсовета Джебраильского района Азербайджанской ССР. 
По данным издания «Административное деление АССР», подготовленного в 1933 году Управлением народно-хозяйственного учёта Азербайджанской ССР (АзНХУ), по состоянию на 1 января 1933 года в селе Хоровлу, являвшемся центром Хоровлинского сельсовета (сёла Чапанд, Папы), Джебраильского района Азербайджанской ССР, было 187 хозяйств и проживало 934 жителя. 99,8% населения сельсовета составляли тюрки (азербайджанцы).

В результате Карабахской войны в августе 1993 года Хоровлу перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Вечером 4 октября 2020 года, в эфире государственного телеканала АзТВ президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу заявил, что азербайджанская армия взяла девять сёл Джебраилского района: Кархулу, Шукюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары-Маралян и Дажал. BBC сообщили, что все взятые, по данным Азербайджана, на юге сёла, судя по спутниковым снимкам, лежат в руинах и полностью или почти полностью заброшены с тех пор, как в начале 1990-х азербайджанское население их покинуло, спасаясь от наступавших армян.

Население 
В 1986 году в селе проживало 1410 человек.

Экономика 
Население села занималось животноводством, возделыванием пшеницы, виноградарством и шелководством.

Культура 
В селе были расположены средняя школа, дом культуры, библиотека и медицинский пункт.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная Власть Джабраилского Района Азербайджанской Республики

Литература 
 

Населённые пункты Джебраильского района